

Pierre Daignault 
 Pierre Daignault (1925-2003), acteur et auteur québécois ;

Pierre Daigneault 
 Pierre Daigneault, musicien québécois ;